Masłowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la localité de Masłowo, dans le powiat de Piła ;
 du village de Masłowo, dans le powiat de Rawicz ;
 du village de Masłowo, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Masłowo, dans le powiat de Kartuzy ;
 du village de Masłowo, dans le powiat de Słupsk.